Kolar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kolār Gold Fields, guldgruva, Karnataka, Kolar, 
 Kolar, ort, Karnataka, 
 Kolar (distrikt), Karnataka, 
 Kolar Taluk, underdistrikt, Karnataka, 

Robotskapade Indienförgreningar